Lubotyń :

 Lubotyń (Opole), localité polonaise de la gmina de Kietrz
 Lubotyń (Grande-Pologne), localité polonaise de la gmina rurale de Babiak
 Lubotyń-Włóki, village polonais de la gmina de Stary dans le powiat d'Ostrów
 Lubotyń-Kolonia, village polonais de la gmina de Stary dans le powiat d'Ostrów
 Lubotyń-Morgi, village polonais de la gmina de Stary

Voir aussi 
 , gmina et village dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka